Percy River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

* Percy River (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River in Queensland, Australien
 Percy River (Sprent River), Nebenfluss des Sprent Rivers in Tasmanien, Australien